Kepulauan Seribu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kepulauan Seribu (öar i Indonesien), Jakarta, 
 Kecamatan Kepulauan Seribu, distrikt, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar